FIFI Wild Cup — альтернативный Кубок мира по футболу для ассоциаций стран входящих в FIFI. FIFI представляет собой ассоциацию, состоящую из непризнанных стран и тех, кого по каким-либо причинам не признаёт ФИФА. Все матчи турнира проходили на стадионе Миллернтор, домашней арене клуба Санкт-Паули.

Проходивший в Гамбурге турнир позволил нескольким непризнанным государствам провести международные встречи.

Участники турнира в 2006 году 
  Гренландия (автономная область Дании, контролируется Футбольной ассоциацией Гренландии)
  Северный Кипр (непризнанное государство, контролируется Кипрско-Турецкой Федерацией футбола)
  Занзибар (в настоящее время часть Танзании, но является членом КАФ)
  Гибралтар (Футбольная Федерация Гибралтара подала заявку на членство в УЕФА, но Испания категорически против)
  Тибет (автономный район Китая)
  Республика Санкт-Паули (команда представлявшая Санкт-Паули, район Гамбурга)

См. также 
 NF-Board
 VIVA World Cup

Ссылки 
 Официальный сайт FIFI Wild Cup

Футбольные организации
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Международные соревнования по футболу в Германии
2006 год в футболе
Спорт в Германии в 2006 году